

Geografia
Bickerton – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Cheshire
Bickerton – località del Devon, Inghilterra
Bickerton Island – isola dell'Australia

Altro 
4837 Bickerton – asteroide
Derek Bickerton – linguista statunitense 
Louise Bickerton – tennista australiana